Das Romanian Masters 2018 war ein Snooker-Einladungsturnier der Snooker-Saison 2017/18, das vom 14. bis 18. März im Circul Metropolitan (ehemals Circul Globus) von Bukarest ausgetragen wurde. Das Turnier folgte den European Masters nach, das in der Vorsaison in der rumänischen Hauptstadt stattgefunden hatte, aber in dieser Saison nach Belgien gegangen war. Erst Anfang Februar 2018 wurde das Turnier nachträglich in den Turnierkalender aufgenommen.

Turniersieger wurde der Waliser Ryan Day, der erst in der Woche zuvor das Gibraltar Open gewonnen hatte. Er besiegte Stuart Bingham im Finale mit 10:8.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurde um ein Preisgeld von insgesamt 200.000 £ gespielt.

Teilnehmer 

16 Spieler nahmen am Romanian Masters teil, die alle aus den Top 20 der Weltrangliste stammten. Nicht mit dabei waren Ronnie O’Sullivan (Nummer 2 der Rangliste), Ding Junhui (Nummer 4), Marco Fu (Nummer 10) und Shaun Murphy (Nummer 6), der verletzungsbedingt absagen musste und durch Mark King ersetzt wurde.

Turnierplan 
Achtel- und Viertelfinale fanden von Mittwoch bis Freitag statt. Gespielt wurde in den ersten beiden Runden im Best-of-7-Modus. Das Halbfinale wurde im Best-of-9-Modus gespielt und fand am Samstag statt. Das Finale wurde am Sonntag in zwei Sessions gespielt, Sieger wurde, wer zuerst 10 Frames gewonnen hatte (Best of 19).

Angegeben ist die Weltranglistenplatzierung bei der Ansetzung Anfang Februar 2018.

Finalstatistik 
Ryan Day erwischte in seinem zweiten Turnierfinale in Folge eine Fehlstart. Stuart Bingham gewann alle 4 Frames bis zur Sessionpause. Doch der Waliser sammelte sich in der Pause und dominierte die zweite Hälfte. Vor der Abendsession hatte er nur noch einen Frame Rückstand. Im zehnten Frame glich er zum 5:5 aus und bis zum Stand von 8:8 folgt auf den Vorstoß eines Spielers unmittelbar der Ausgleich des anderen. Das 9:8 ging dann auf das Konto von Day und der nächste Frame war hart umkämpft. Day verpasste die vorzeitige Entscheidung und mit Pink und Schwarz konnte Bingham zum 59:59 ausgleichen. Die respotted black musste also entscheiden. Sie ging an den Waliser, der damit den 10:8-Sieg perfekt machte. Nachdem er zuvor in seiner Karriere nur ein einziges Profiturnier ohne Beteiligung der Topspieler gewonnen hatte, war es bereits sein dritter Titelgewinn in dieser Saison. Für Bingham dagegen war es in dieser Spielzeit die zweite Finalniederlage.

Century-Breaks 
11 Century-Breaks wurden in den 15 Partien des Turniers erzielt. Nur 6 Spielern gelangen Breaks von mehr als 100 Punkten. Stuart Bingham verlor das Finale trotz zweier Centurys, das höchste Turnierbreak von 137 Punkten erzielte er aber bereits in Runde 1.

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Facebook-Seite des Turniers (rumänisch)

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Bukarest